Une unité de proximité de prompt secours (UPPS) est, en France, un centre d'intervention et de secours chez les sapeurs-pompiers. Ces unités, souvent présentes dans de petites communes ne disposant pas d'ambulance, sont chargés d'effectuer la prise en charge de la victime et les premiers secours sur la victime en attendant une ambulance venant d'un centre de secours voisin.

Ces unités sont composés de 3 sapeurs pompiers (CFAPSE + DSA) + 1 véhicule (de type VTU la plupart du temps). Ils disposent d'un sac de premier secours (type VSAB : O², Pansement CHUT, Américain, etc.) et d'un DSA.

Pompier en France
Prompt secours